Вейк-ан-Зее 1979 — 41-й международный шахматный турнир, который проходит в 1979 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1979 год в шахматах